

Geografia

Thurnham (Kent)
Thurnham (Lancashire)